Pasqua (festivitat).
 Pasqua jueva, festa jueva de set dies que comença el dia 15 del mes de nissan
 Pasqua de Resurrecció, Primera Pasqua o Pasqua Florida, festa cristiana que celebra la resurrecció de Crist
 Segona Pasqua, Pasqua de Pentecosta o Pasqua Granada, festa del cinquantè dia després del Diumenge de Resurrecció
 Illa de Pasqua, illa de la Polinèsia dependent de Xile